Ezüst-hegyi felső barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Ezüst-hegyi felső barlang = Papp Ferenc-barlang
 Ezüst-hegyi felső barlang = Ezüst-hegyi 2. sz. barlang